Книжка () — третий отдел четырёхкамерного желудка жвачных животных.

Книжка служит для поглощения воды, магния и лёгких жирных кислот, образующихся в процессе брожения в рубце.

Строение 
Слизистая оболочка книжки образует подвижные продольные складки — листочки, которые разделяют её на узкие камеры. Листочки имеют разную высоту и покрывают всю внутреннюю поверхность, кроме дна книжки.

Литература 
 

Ветеринария
Органы животных
Желудок
Жвачные